CHL — названия хоккейных лиг
 Хоккейная Лига чемпионов
 Канадская хоккейная лига — сильнейшая юниорская лига Северной Америки
 Центральная хоккейная лига

CHL — тикер инструментов компаний:
 China Mobile